Duello - tipo di combattimento formalizzato tra due persone.
 Duello (Duel) – romanzo di Ronald Augustus Fangen del 1932.

Pagine correlate 
Il duello (disambigua)
Duel
The Duel